Svenska uniformer kan avse:
Svenska militära uniformer – svenska försvarsmaktens uniformer
Svenska civila uniformer – svenska civila uniformer